Олехнович Едгар Станіславович (біл. Эдгар Станіслававіч Аляхновіч, рос. Эдгар Станиславович Олехнович, нар. 17 травня 1987, Берестя) — білоруський футболіст.
 Франтішек Олехнович (біл. Францішак Аляхновіч; 9 березня 1883(18830309) — 3 березня 1944) — білоруський політичний діяч, драматург, журналіст.

Див. також
 Олехновичі